Міжнародний аеропорт Бидгоща імені Ігнація Яна Падеревського  () — міжнародний аеропорт у місті Бидгощ, Польща. Розташовано за 3,5 км від центру міста. Аеропорт обслужив 337,556 пасажирів в 2016 році має один пасажирський термінал і чотири злітно-посадкові смуги, основною є 08/26 що має розміри 2500 м × 60 м.

Авіалінії та напрямки, квітень 2022

Статистика

Див. також 
 Список аеропортів Польщі

Примітки

Посилання 
   

Аеропорти Польщі
Бидгощ